El término Arghandab puede referirse a:

 Arghandab, distrito en la parte central de la Provincia de Kandahar, Afganistán.
 Arghandab, río de Afganistán.